Synagoga Józefa Gejnzlera w Łodzi (przy ulicy Długiej 68)
 Synagoga Józefa Gejnzlera w Łodzi (przy ulicy Długiej 76)